

Sigle
 FuG – Acronimo di Flugzeugfunkanlage, sigla di tutte le apparecchiature radio e radar in uso nelle forze armate della Germania nazista

Codici 
 FUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fuyang (Cina)